Змеево:

Болгария 
 Змеево — село в Добричской области Болгарии.

Россия 
 Змеево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Змеево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Змеево — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Змеево — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Змеево — село в Чистопольском районе Татарстана.
 Змеево — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Змеево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Змеево — посёлок в составе города Тверь Тверской области.
 Змеёво — аэропорт около Твери.
 Змеево — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Змеево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Украина 
 Змеево — село в Благовещенском районе Кировоградской области.